Crime of the Century ("crimine del secolo" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Crime of the Century – film del 1946 diretto da Philip Ford
Crime of the Century – film del 1996 diretto da Mark Rydell

Musica 
Crime of the Century – album dei Supertramp del 1974